Supremo pode se referir a:

Supremo e ínfimo, um conceito matemático
Supremo (personagem), herói de banda desenhada
Supremo Tribunal Federal

Todos os verbetes com a palavra Supremo no título

Desambiguação